First Church of Christ Scientist ist der Name folgender Kirchengebäude:

in der Schweiz:
 First Church of Christ Scientist (Zürich)

im NRHP der Vereinigten Staaten gelistete Objekte:
 First Church of Christ Scientist (Phoenix, Arizona), NRHP-ID 93000745
 First Church of Christ Scientist (Orlando, Florida), NRHP-ID 80000956
 First Church of Christ Scientist (Mason City, Iowa), NRHP-ID 97001285
 First Church of Christ Scientist (Minneapolis, Minnesota), NRHP-ID 86001340
 First Church of Christ Scientist (Fairmont, Minnesota), NRHP-ID 88000594
 First Church of Christ Scientist (Sandusky, Ohio), NRHP-ID 82001398
 First Church of Christ Scientist (Forest Grove, Oregon), NRHP-ID 93001505
 First Church of Christ Scientist (Salt Lake City, Utah), NRHP-ID 76001824
 First Church of Christ Scientist (Madison, Wisconsin), NRHP-ID 82001841
 First Church of Christ, Scientist (Little Rock, Arkansas), NRHP-ID 84000008
 First Church of Christ, Scientist (Davenport, Iowa), NRHP-ID 84001406
 First Church of Christ, Scientist (Berkeley, Kalifornien), NRHP-ID 77000283
 First Church of Christ, Scientist (Riverside, Kalifornien), NRHP-ID 92001250
 First Church of Christ, Scientist (Baltimore, Maryland), NRHP-ID 82001584
 First Church of Christ, Scientist (Reno, Nevada), NRHP-ID 99000939
 First Church of Christ, Scientist (New Bern, North Carolina), NRHP-ID 73001321
 First Church of Christ, Scientist (Cleveland, Ohio), NRHP-ID 03000042
 First Church Of Christ, Scientist (Elyria, Ohio), NRHP-ID 75001460
 First Church of Christ, Scientist (Toledo, Ohio), NRHP-ID 78002125
 First Church of Christ, Scientist (Oklahoma City, Oklahoma), NRHP-ID 01000949
 First Church of Christ, Scientist (Portland, Oregon), NRHP-ID 78002314
 First Church of Christ, Scientist (Scranton, Pennsylvania), NRHP-ID 88000467
 First Church of Christ, Scientist (Paris, Texas), NRHP-ID 88001912
 First Church of Christ, Scientist (Neillsville, Wisconsin), NRHP-ID 03000168
 First Church of Christ, Scientist (Milwaukee, Wisconsin), NRHP-ID 89000070
 First Church of Christ, Scientist (Oconto, Wisconsin), NRHP-ID 74000111